El Torneig de Seül 2012, oficialment conegut com a KDB Korea Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 9a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de setembre de 2012 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012